Lappträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lappträsket (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun i Västerbotten,  (27,7 ha)
Lappträsket (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun i Västerbotten,  (22,5 ha)
Inre Lill-Lappträsket, sjö i Bodens kommun i Norrbotten,  (10,6 ha)
Lappträsket (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun i Norrbotten,  (79,2 ha)
Lappträsket (Hortlax socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun i Norrbotten,  (16,6 ha)
Lappträsket (Karl Gustavs socken, Norrbotten), sjö i Haparanda kommun i Norrbotten,  (1,22 km²)
Lappträsk, Haparanda kommun, Ort i Karl Gustavs socken, vid sjön med samma namn., 
Lappträsket (Nederkalix socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun i Norrbotten, 
Lappträsket (Töre socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun i Norrbotten,  (6,24 ha)
Lappträsket (Överluleå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun i Norrbotten,  (28,6 ha)
Lill-Lappträsket (Nederkalix socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun i Norrbotten,  (32 ha)
Lill-Lappträsket (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun i Norrbotten,  (68,8 ha)
Stor-Lappträsket (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun i Norrbotten,  (76,2 ha)
Stor-Lappträsket (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun i Norrbotten,  (9,31 km²)
Stor-Lappträsket (Töre socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun i Norrbotten,  (3,89 km²)
Stora Lappträsk, by och sjö i Kalix kommun i Norrbottens län., 
Yttre Lill-Lappträsket, sjö i Bodens kommun i Norrbotten,  (32,2 ha)
Lappträsken, sjö i Kiruna kommun i Lappland,  (5,36 ha)
Lappträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun i Lappland,  (11 ha)

Lappträsket (Lycksele socken, Lappland)
Lappträsket (Lycksele socken, Lappland, 713590-165438), sjö i Lycksele kommun i Lappland,  (50,8 ha)
Lappträsket (Lycksele socken, Lappland, 719466-162515), sjö i Lycksele kommun i Lappland,  (1,53 km²)

Se även 
Lapparvträsket
 Lappsjön
Lappvattnet
 Lapptjärnen
Lapinjärvi
 Lappträsktjärnen
 Lapphusträsket,  (66,8 ha)
 Lappisträsket,  (38,3 ha)
 Lappurträsket,  (26,4 ha)
 Lappajärvi sjö, 
 Läppträsket
Lappträsk (olika betydelser)
Lappträsk (finska Lapinjärvi), kommun i landskapet Nyland i Finland.
Lappträsks svenska församling, församling i Domprosteriet i Borgå stift inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn